Irina-Camelia Begu era la detentrice del titolo, ma è stata sconfitta al primo turno Ons Jabeur.

In finale Anastasija Sevastova ha battuto Petra Martić con il punteggio di 7-64, 6-2.

Teste di serie 

  Anastasija Sevastova (campionessa)
  Mihaela Buzărnescu (semifinale)
  Irina-Camelia Begu (primo turno)
  Petra Martić (finale)

<li> Sorana Cîrstea (quarti di finale)
<li> Ana Bogdan (primo turno)
<li> Pauline Parmentier (secondo turno, ritirata)
<li> Polona Hercog (semifinale, ritirata)

Wildcard 

  Miriam Bulgaru (primo turno)
  Andreea Roșca (primo turno)

<li> Elena-Gabriela Ruse (primo turno)

Qualificate 

  Rebecca Šramková (primo turno)
  Irina Bara (secondo turno)

<li> Çağla Büyükakçay (primo turno)
<li> Claire Liu (secondo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

BRD Bucarest Open 2018